Силвареш () — район (фрегезия) в Португалии:

 Силвареш (Гимарайнш) — входит в округ Брага, муниципалитет Гимарайнш.
 Силвареш (Лозада) — входит в округ Порту, муниципалитет Лозада.
 Силвареш (Тондела) — входит в округ Визеу, муниципалитет Тондела.
 Силвареш (Фундан) — входит в округ Каштелу-Бранку, муниципалитет Фундан.